

Prénom ou surnom 
Alex est le diminutif de plusieurs prénoms comme Alexandre ou Alexis. Alex peut être un prénom ou un surnom.

Personnalités désignées par ce prénom 
Alex peut désigner :

football
 Alex (1977-), Alessandro dos Santos, joueur de football brésilo-japonais ;
 Alex (1977-), Alexsandro de Souza, joueur de football brésilien ;
 Alex (1979-), Domingos Alexandre Martins Costa, joueur de football portugais ;
 Alex (1982-), Alex Henrique da Silva, joueur de football brésilo-arménien ;
 Alex (1982-), Alex Raphael Meschini, joueur de football brésilien ;
 Alex (1982-), Alex Rodrigo Dias da Costa, joueur de football brésilien ;
 Alex (1983-), Alex Antônio de Melo Santos, joueur de football brésilien ;
 Alex (1988-), Alexandre Monteiro de Lima, joueur de football brésilien ;
 Alex (1989-), Alex Costas Dos Santos, joueur de football brésilien ;
 Alex (1991-), Alexandre Henrique Gonçalves Freitas, joueur de football portugais.

autre
 Alex (1917-1945), Alfredo Dinis, militant portugais anti-fasciste.

Personnages de fiction 
Alex peut désigner :
 Alex, personnage fictif du feuilleton télévisé Lost : Les Disparus ;
 Alex, héros de la bande dessinée Alex et Eurêka de Guy Hempay et Pierre Brochard.

Patronyme 

 Jacqueline Alex (né en 1965), nageuse est-allemande ;
 Joe Alex (1891-1948), acteur, chanteur et danseur français.

Toponyme 

 Alex, commune de Haute-Savoie, en France ;
 Alex, affluent de la rivière Blanche (bassin versant du littoral sud du golfe du Saint-Laurent) (péninsule gaspésienne), coulant dans Saint-Ulric, dans la MRC de La Matanie, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada ;
 Alex, affluent de la rivière Péribonka (bassin hydrographique du Lac Saint-Jean et de la rivière Saguenay), coulant dans Passes-Dangereuses et dans Saint-Ludger-de-Milot (MRC Lac-Saint-Jean-Est), au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada ;
 Alex,  ville du comté de Grady, dans l'État d'Oklahoma, aux États-Unis.

Titres 

 Alex, bande dessinée de la série Jeremiah de Hermann parue en 1990 ;
 Alex, film français réalisé par José Alcala en 2005.

Autres sujets 
 Alex, perroquet gris impliqué dans une expérience américaine d'intelligence animale (1976-2007)
 (3367) Alex, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes
 

Prénom français
Surnom
Homonymie de pseudonyme
Prénom masculin
Abréviation
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France